Weeping Nights — третий альбом группы Elend, выпущенный в 1997 году.

Об альбоме 
Третья пластинка группы Elend представляла собой переиздание шести песен, вышедших на предыдущем альбоме Les Tenebres Du Dehors, дополненное тремя новыми композициями. Из песен с Les Tenebres Du Dehors был убран мужской вокал. Не было его и в новых песнях, среди которых оригинальной песней является только заглавная «Weeping Nights», а «O Solitude» и «The Embrace» являются адаптациями произведений английского композитора Генри Перселла.

По мнению Педро Азеведо (Chronicles of Chaos), новые версии уже знакомых песен стали менее эпичными и не должны были заинтересовать тех, кто владеет предыдущей пластинкой и ценит блэк-металлический вокал. Тем не менее, он оценил альбом на 8 из 10 (предыдущая пластинка удостоилась ещё более высокой оценки — 9 из 10). На сайте metal.de группу обвинили в том, что релиз, не отличавшийся новизной материала, носил ярко выраженный коммерческий характер. В журнале Rock Hard, напротив, обратили внимание на новые композиции, назвав их предположительным направлением развития группы после окончания трилогии Officium Tenebrarum.

Список композиций 
 «Weeping Nights» — 7:10
 «O Solitude» — 6:02
 «The Embrace» — 3:56
 «Nocturne» — 4:47
 «Ethereal Journeys» — 14:33
 «The Luciferian Revolution» — 10:58
 «Eden (The Angel in the Garden)» — 3:48
 «Dancing Under the Closed Eyes of Paradise» — 9:40
 «Les Tenebres Du Dehors» — 4:22

Участники записи 
 Натали Барбари — сопрано
 Рено Чирнер — вокал, электро-скрипка, фортепиано, синтезаторы, оркестровые клавишные
 Александр Искандар — вокал, виола, синтезаторы, оркестровые клавишные

Примечания 

Альбомы Elend